Shawnee Smith
 Shawnee (Kansas)
 Shawnee (Oklahoma)
 Shawnee (Ohio)
 Condado de Shawnee
 Fort Shawnee

Desambiguações de topônimos